USS Puritan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Puritan (1864) 
 USS Puritan (1882)

Puritan